Артуро Ортиз може се односити:
 Артуро Ортиз (атлетичар), (рођен 1966) шпански атлетски репрезентативац у скоку увис
 Артуро Отрииз Мартинез, (рођен 1992) мексички фудбалер
 Артуро Б Ортиз (рођен 1955) филипински генерал